Mitrella amphisella är en snäckart som först beskrevs av Dall 1881.  Mitrella amphisella ingår i släktet Mitrella och familjen Columbellidae.

Underarter 

Arten delas in i följande underarter:

 M. a. amphisella
 M. a. rushi

Källor 

Snäckor
amphisella